Margahayu (Manonjaya), een plaats in Indonesië
Margahayu (Bekasi Timur), een plaats in Indonesië
Margahayu (Leuwigoong), een plaats in Indonesië
Margahayu (Pagaden Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing